Стодола ():
 Стодо́ла — название навеса (сарая) для повозок и скота на западе и юге России.

Фамилия 
 Стодола, Аурель Болеслав (1859—1942) — словацкий учёный, педагог, инженер-конструктор. Основатель прикладной термодинамики, конструирование первых турбинных генераторов.
 Стодола, Иван (1888—1977) — словацкий писатель, драматург, врач.
 Стодола, Корнел (1866—1946) — словацкий политический деятель.
 Стодола, Эмил (1862—1945) — чехословацкий юрист, адвокат, политический деятель.

См. также 
 Стодолы